
332-й отдельный гвардейский вертолётный полк — тактическое формирование Армейской авиации Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 12633 (в/ч 12633). Сокращённое наименование — 332 гв. овп.

Формирование находится в составе 6-й армии ВВС и ПВО с пунктом постоянной дислокации на аэродромах Пушкин и Прибылово.

История 

332-й отдельный гвардейский вертолётный полк создан в мае 1961 года путём переформирования 103-го гвардейского истребительного авиационного полка базировавшегося на аэродроме Прибылово в Ленинградской области. 332-й отдельный гвардейский вертолётный полк унаследовал гвардейское звание 103-го гв. иап.

В 1940 году был сформирован 158-й истребительный авиационный полк, который вошёл в состав смешанной авиационной дивизии Ленинградского военного округа. В 1943 году приказом НКО за отвагу и мужество, проявленные в боях за Отечество, истребительный авиационный полк преобразован в 103-й гвардейский истребительный авиационный полк. В годы Великой Отечественной войны за проявленные мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 12 лётчиков полка были удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1961 году полк переформирован в 371-ю отдельную гвардейскую вертолётную транспортную эскадрилью, а позже эскадрилья развернута в 332-й отдельный гвардейский вертолетный полк. Личный состав полка участвовал в стратегических учениях, вертолётчики воевали в Афганистане и Чечне, выполняли интернациональный долг в африканских и азиатских странах, участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Примечания

Литература 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1961 году
Воинские формирования Западного военного округа
Вертолётные полки Российской Федерации
Формирования армейской авиации Российской Федерации